Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 2 июня 1968 года. В результате победу одержал Хосе Мария Веласко Ибарра от Национальной федерации веласкистов, получивший 32,8 % голосов. Веласко Ибарра начал свой пятый и последний президентский срок 1 сентября 1968 года.

Избирательная кампания 
Выборы состоялись 2 июня 1968 года. Хосе Мария Веласко Ибарра стал победителем в пятый раз. Согласно новой конституции и избирательному закону система политических партий была сохранена, но при этом было добавлено, что все партии будут иметь поле на бюллетене, обозначенное числом.

Среди участвовавших кандидатов были три бывших президента: Хосе Мария Веласко Ибарра; кандидат от либералов и социалистического сектора при поддержке Концентрации народных сил Андрес Ф. Кордова и кандидат от правых консервативных и социал-христианских сил Камило Понсе Энрикес. Кроме этого, кандидатами в президенты были Хорхе Креспо Торал — от крайне правых национал-синдикалистов, а Элиас Гальегос — от коммунистов, социалистов и других левых партий.

Результаты

Президентские выборы 
Хосе Мария Веласко Ибарра одержал победу, набрав 280 370 голосов, за ним следовали Андрес Ф. Кордова с 264 312 голосов. Камило Понсе Энрикес получил 259 833 голоса, Хорхе Креспо — 31 991 голос и Элиас Гальегос — 17 040 голосов. Вице-президентом стал доктор Хорхе Завала Бакерисо, который выступал на выборах в паре с Андресом Кордовой. Веласко Ибарра пришёл к власти, победив всего в трёх провинциях: Гуаяс, Эль-Оро и Лос-Риос.

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1968 год в Эквадоре
Июнь 1968 года